Luca Martin (né en 1973), joueur de rugby à XV italien
Luca Martin (né en 2002), coureur cycliste français